Diese Seite beschreibt die Qualifikation zur Handball-Europameisterschaft 2020 der Männer, die in Norwegen, Österreich und Schweden stattfand.

Modus 
An der Europameisterschaft 2020 nahmen erstmals 24 Nationalmannschaften teil. Von den 48 gemeldeten Mannschaften waren die Gastgeber Norwegen, Österreich und Schweden sowie erstmals der amtierende Europameister Spanien direkt qualifiziert. Die weiteren 44 Nationen mussten sich für das Turnier qualifizieren.

Entsprechend der EHF-Rangliste 2016 der Männer-Nationalmannschaften mussten die vorletzten neun Mannschaften zunächst in der 1. Phase der Qualifikation in drei Dreiergruppen antreten. Die Gruppensieger der ersten Runde qualifizierten sich für die 2. Qualifikationsrunde.

Die zweit- und drittplatzierten der 1. Qualifikationsrunde sowie die letzten neun Mannschaften der EHF-Rangliste spielten in der IHF Men’s Emerging Nations Championship 2017 in Bulgarien. Die drei bestplatzierten dieses Wettbewerbs qualifizierten sich ebenfalls für die 2. Qualifikationsrunde.

Die Teilnehmer der Qualifikation zur Handball-Europameisterschaft 2018 sowie Israel waren unmittelbar für die 2. Qualifikationsrunde gesetzt. Israel nahm aufgrund eines Exekutivbeschluss als bestplatzierte Mannschaft im EHF-Ranking direkt an der 2. Qualifikationsrunde teil. Daraus ergaben sich acht Gruppen zu jeweils vier Teams, die im Meisterschaftssystem mit Hin- und Rückspiel gegeneinander antreten mussten. Die jeweiligen Gruppensieger und Gruppenzweiten sowie die vier besten Gruppendritte waren für die Endrunde der Europameisterschaft 2020 qualifiziert.

1. Qualifikationsrunde 
Die Auslosung der 1. Qualifikationsrunde fand am 24. Juni 2016 in Wien statt.

Gruppe A 

|}

Gruppe  B 

|}

Gruppe  C 

|}

IHF Men’s Emerging Nations Championship 
Die drei bestplatzierten Mannschaften qualifizierten sich für die 2. Qualifikationsrunde.

2. Qualifikationsrunde 
Die Auslosung der 2. Qualifikationsrunde fand am 12. April 2018 in Trondheim in Norwegen statt.

Gruppe 1 
 

|}

Gruppe 2 
 

|}

Gruppe 3 
 

|}

Gruppe 4 
 

|}

Gruppe 5 
 

|}

Gruppe 6 
 

|}

Gruppe 7 
 

|}

Gruppe 8 
 

|}

Weblinks 
 Europäische Handballföderation (EHF): Informationen zur Handball-Europameisterschaft 2020 (englisch)

Einzelnachweise 

2020
Qualifikation